Meije of De Meije kan verwijzen naar:
De Meije (dorp), dorp in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
Meije (rivier), rivier in Zuid-Holland.
Meijepolder, polder in Zuid-Holland
La Meije, berg in Frankrijk.